Ludwik V Gnuśny (ok. 967-987) – król zachodniofrankijski 986-987
 Ludwik V Wittelsbach (1478-1544) – elektor Palatynatu 1508-1544
 Ludwik V Wierny (1577-1626) – landgraf Hesji-Darmstadt 1596-1626
 Ludwik V Józef Burbon-Condé (1736-1818) – książę Condé 1740-1818